— полуостров в Японии, в северо-западной части острова Кюсю, на севере префектуры Нагасаки и западе префектуры Сага. Вытянут с запада на север. Административно принадлежит городу Имари префектуры Сага и городам Мацуура, Хирадо и Сасебо префектуры Нагасаки.

Примечания

Литература 
 
 
 

Полуострова префектуры Нагасаки
География префектуры Сага
География Кюсю